Laserpitium glaucum är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio José Cavanilles. Laserpitium glaucum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
glaucum